Ледда () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1959) — итальянская певица.
  (1794 — 1861) — итальянский писатель.